Le nom Joseph Werbrouck peut désigner :
  (1775-1850), un homme politique belge, membre du Congrès national ;
 Joseph Werbrouck (1882-1974), un cycliste belge.